Gaddafi-Moschee (nach Muammar al-Gaddafi) steht für:

 Gaddafi Moschee (Tansania) in Dodoma, Tansania
 Gaddafi National-Moschee (Uganda) (Uganda National Mosque) in Kampala, Uganda